Chiriquí ist der Name

 eines Volkes in Westpanama, siehe Chiriquí (Volk)
 eines erloschenen Vulkans in Panama, siehe Volcán Barú ()
 einer Provinz in Panama, siehe Provinz Chiriquí
 einen Fluss in Panama, auch Rio Chiriquí genannt, siehe Chiriquí (Fluss)